Pacher ist der Name folgender Orte:

 Pacher (Gemeinde Strallegg), eine Katastralgemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark
 Pacher (Gemeinde Ratten), Ortsteil von Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark

Pacher ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Pacher (* 1956), italienischer Politiker
 Alois Pacher (1822–1883), deutscher Musiker
 Anton Pacher (1897–1945), österreichischer Komponist und Lehrer 
 Augustin Pacher (1863–1926), deutscher Maler und Glasmaler
 Benedikt Pacher (1711–1796), deutscher Benediktiner und Abt von Kloster Ettal
 David Pacher (1816–1902), österreichischer Botaniker und Seelsorger 
 Edith Grünseis-Pacher (* 1966), österreichische Mobilitätsexpertin
 Franz Pacher (1919–2018), österreichischer Bauingenieur
 Franz Pacher (Unternehmer) (* 1950), österreichischer Unternehmer und Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten
 Friedrich Pacher (* um 1435/1440; † nach 1508), Südtiroler Maler
 Georg Pacher (1953–2014), österreichischer Automobilrennfahrer
 Hans Pacher (1913–2002), österreichischer Bildhauer
 Helga-Maria Pacher (1922–1971), österreichische Anthropologin
 Johann Pacher, österreichischer Holzbildhauer des Barocks
 Josef Pacher (1919–2007), deutscher Forstwissenschaftler
 Josef Adalbert Pacher (1816–1871), österreichischer Pianist und Komponist
 Michael Pacher (* um 1435; † 1498), Südtiroler Maler und Bildschnitzer
 Milan Pacher (* 1990), slowakischer Schachspieler
 Quentin Pacher (* 1992), französischer Radrennfahrer
 Raphael Pacher (1857–1936), böhmisch-österreichischer Politiker
 Renate Pacher (* 1960), österreichische Politikerin (KPÖ)
 Stanislaus Pacher (1892–1970), Bürgermeister in Salzburg

Pacher steht für:
 Pacher von Theinburg, österreichische Adelsfamilie

Siehe auch:
 Bacher